Maba est :
MABA, Acide 3-aminobenzoïque
Maba, genre de plante, maintenant avec Diospyros ;

Maba, localité où un crâne d'un humain préhistorique, désigné par l'Homme de Maba, a été retrouvé dans une grotte ;

La Maba désigne la Maison d'art Bernard-Anthonioz, située à Nogent-sur-Marne.

Maba, une langue malayo-polynésienne parlée dans l'île de Halmahera aux Moluques ;
 Maba, le chef-lieu du kabupaten de Halmahera central ;

Maba ou bora mabang, une langue nilo-saharienne du groupe des langues mabanes parlée dans le Ouaddaï.

Homonymie